LaSalle of Lasalle kan verwijzen naar:
 LaSalle (auto), een voormalig Amerikaans automerk
 Lasalle (gemeente), een gemeente in het Franse departement Gard
 LaSalle (metrostation)
 LaSalle (Ontario), een stad in Ontario, Canada
 LaSalle (Quebec), een wijk van Montreal, Canada
 LaSalle Bank, een Amerikaanse bank
 LaSalle County (Illinois), een county in Illinois, Verenigde Staten
 Kanton Lasalle, een kanton in het Franse departement Gard

Personen 
 René Robert Cavelier de La Salle, Frans ontdekkingsreiziger naar wie heel wat van bovenstaande locaties genoemd zijn
 Antoine Charles Louis Lasalle, een Franse militair
 Denise LaSalle (1939–2018), een Amerikaanse zangeres
 LaSalle (kunstenaarsduo), Kunstenaarsduo Albert Goederond en Patty Struik

Zie ook
 La Salle (doorverwijspagina)